Энциклопедист:
 термин в современном употреблении подразумевает человека, обладающего широким охватом, универсализмом ума и способностями, имеющими применение во многих областях знаний и практической деятельности; 
 или в конкретном смысле — составитель энциклопедии, в частности — сотрудник энциклопедического издания. Оба значения во всей полноте применимы, например, по отношению к Д. И Менделееву, который обладал ярко выраженными качествами универсализма — учёного-энциклопедиста, и, в то же время, не только регулярно писал и редактировал статьи для энциклопедии Брокгауза и Ефрона, но и был её штатным сотрудником — заведовал химико-техническим и фабрично-заводским её отделами.

 Энциклопедист — в основном значении, синонимы: полимат, универсальный человек.
 Энциклопедист — один из авторов-составителей «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел» (), изданной во Франции во второй половине XVIII века, именовавшихся «энциклопедистами».